Tiia est un prénom féminin estonien et finnois respectivement célébré le 1 novembre  et le 6 février. Ce prénom peut désigner:

Prénom
 (née en 1972), heptathlonienne finlandaise
 (née en 1965), écrivain et éditrice estonienne
Tiia-Ester Loitme (née en 1933), cheffe de chœur estonienne
 (née en 1995), joueuse finlandaise de football
 (née en 1979), gymnaste finlandaise
 (née en 1973), joueuse finlandaise de hockey sur glace
 (née en 1994), biathlète finlandaise
 (née en 1959), musicologue et journaliste estonien
 (née en 1947), écrivaine et poétesse estonienne

Voir aussi

Références

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais